Madison es el nombre de 19 condados de los Estados Unidos:

 Condado de Madison (Alabama)
 Condado de Madison (Arkansas)
 Condado de Madison (Carolina del Norte)
 Condado de Madison (Florida)
 Condado de Madison (Georgia)
 Condado de Madison (Idaho)
 Condado de Madison (Illinois)
 Condado de Madison (Indiana)
 Condado de Madison (Iowa)
 Condado de Madison (Kentucky)
 Condado de Madison (Misisipi)
 Condado de Madison (Misuri)
 Condado de Madison (Montana)
 Condado de Madison (Nebraska)
 Condado de Madison (Nueva York)
 Condado de Madison (Ohio)
 Condado de Madison (Tennessee)
 Condado de Madison (Texas)
 Condado de Madison (Virginia)